Kontrada San Marko ima više značenja:
 Kontrada San Marko (Agriđento)
 Kontrada San Marko (Kozenca)